Erik Birgersson (1250 – 17. prosince 1275) byl vévoda ze Smålandu.

Narodil se jako třetí syn švédského jarla Birgera a Ingeborg, dcery krále Erika X. Roku 1275 se společně s bratrem Magnusem podílel na boji proti svému vládnoucímu staršímu bratrovi Valdemarovi a jeho sesazení z trůnu. Zemřel v prosinci 1275 a byl pohřben po boku otce a jeho druhé choti v cisterciáckém klášteře Varnhem.

Externí odkazy 
 

Muži
Folkungové
Švédští vévodové
Pohřbení v klášteře Varnhem
Narození ve 13. století
Úmrtí 17. prosince
Úmrtí v roce 1275